Дельм () — упразднённый кантон во Франции, в регионе Лотарингия, департамент Мозель, округ Шато-Сален.

Численность населения кантона в 2007 году составляла 5330 человек. Код INSEE кантона — 5707. В результате административной реформы кантон упразднён. До марта 2015 года в состав кантона входило 35 коммун, административный центр — коммуна Дельм.

Коммуны кантона

См. также 
 Кантоны департамента Мозель

Ссылки 
 Национальный институт статистики

Упразднённые кантоны департамента Мозель